Juaso – miasto w regionie Aszanti w Ghanie, stolica dystryktu Asante Akim South
 Juaso – miasto w regionie Centralnym w Ghanie